Gardener est un mot anglais qui signifie jardinier.

Patronyme 

 Jason Gardener (1975-), un athlète britannique, qui pratiquait le sprint.

Voir aussi 
 The Constant Gardener (en français, La Constance du jardinier), un thriller du romancier britannique John le Carré, paru en 2001
 The Constant Gardener (en français, La Constance du jardinier), un film britannique, adapté du roman précédent, réalisé par Fernando Meirelles, sorti en 2005
 Master Gardener, un thriller dramatique américain, réalisé par Paul Schrader, sorti en 2022
 Gardener of Eden, un film américain, réalisé par Kevin Connolly, sorti en 2007